Горбыли — семейство рыб отряда окунеобразных.

Населённые пункты 
 Горбыли — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Горбыли — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.